

Geografia 
 Lumpkin – città degli Stati Uniti d'America, situata in Georgia, nella Contea di Stewart, della quale è il capoluogo

Persone 
 Alva M. Lumpkin (1886-1941) – politico statunitense
 Grace Lumpkin (1891-1980) – scrittore statunitense
 Jincey Lumpkin (1979) – produttrice cinematografica statunitense
 Kregg Lumpkin (1984) – giocatore di football americano statunitense 
 Phil Lumpkin (1951-2009) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ricky Lumpkin (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Wilson Lumpkin (1783-1870) – politico statunitense